Jiří Havelka ist der Name folgender Personen:

* Jiří Havelka (Politiker) (1892–1964), tschechoslowakischer Politiker und Minister
 Jiří Havelka (Regisseur) (* 1980), tschechischer Schauspieler und Regisseur